Гринберг — еврейская фамилия (на идишe — «зелёная гора»).

А 

 Гринберг, Аарон-Яаков (1900—1963) — израильский общественный и политический деятель, депутат кнессета.
 Гринберг, Адам (род. 1939) — американский кинооператор.
 
 Гринберг, Анатолий Павлович (1910—1985) — советский физик-экспериментатор, лауреат Государственной премии СССР (1968)
 Гринберг, Анук (род. 1963) — французская актриса.

Б 
 Гринберг, Бенджамин Чарльз (Грюнберг; 1875—1965) — американский ботаник и педагог.
 Гринберг, Брайан (род. 1978) — американский актёр.
 Гринберг, Брук (1993—2013) — «девушка, которая не стареет».

В 
 Гринберг, Вероника (более известна как Вера Гран; 1916—2007) — польская певица, актриса кабаре и кино.
 Гринберг, Вилли Янович (Гринбергс, 1897—1941) — советский полковник.
 Гринберг, Владимир Ариевич (1896—1942) — советский живописец, график и педагог.

Г 
 Гринберг, Георгий Абрамович (1900—1991) — советский физик.
 
 Гринберг, Давид Соломонович (1921—1926) — польский кинорежиссёр, известный под псевдонимом Александр Рамати.

Д 
 Гринберг, Даниэль (род. 1950) — польский историк, специалист по истории анархизма.
 Гринберг, Джесс (род. 1994) — британская певица и гитаристка.
 Гринберг, Джозеф (1915—2001) — американский лингвист, профессор.

З 
 Гринберг, Захар Григорьевич (Захарий, Зорах; 1889—1949) — советский общественный, государственный и партийный деятель, учёный, редактор, публицист, историк, искусствовед.

И 
 Гринберг, Изабелла Иосифовна (1898—1956) — детская писательница, переводчик.
 Гринберг, Иосиф Львович (1906—1980) — московский литературный критик, член Союза писателей СССР.

К 
 Гринберг, Клемент (1909—1994) — американский художественный критик.

Л 
 Гринберг, Лейзер (1896—1977) — американский еврейский поэт и литературный критик.
 Гринберг, Лия Семёновна (в замужестве — ван Лир; 1924—2015) — деятель кинематографа Израиля.
 Гринберг, Лорри — канадский политик, мэр Оттавы.

М 
 Гринберг, Мария Израилевна (1908—1978) — российская пианистка, педагог.
 
 Гринберг, Михаил Львович (род. 1951) — израильский издатель, общественный деятель.
 Гринберг, Мишель (более известен под фамилией Винавер; 1927—2022) — французский прозаик, драматург и переводчик.
 Гринберг, Моисей Абрамович (1904—1968) — художественный руководитель Московской филармонии, руководитель Управления музыкального радиовещания Всесоюзного радио.
  (1928—2010) — американский и израильский исследователь Библии, раввин, лауреат Премии Израиля (1994).
 Гринберг, Мэтт (род. 1964) — американский сценарист и продюсер.

Р 
 Гринберг, Регина Михайловна (1927—2005) — советский и российский театральный режиссёр.
 Гринберг, Роберт (род. 1954) — американский музыковед, пианист и композитор.
 
 Гринберг, Руслан Семёнович (род. 1946) — российский экономист, доктор экономических наук.

С 
 Гринберг, Савелий Соломонович (1914—2003) — советский, израильский поэт и переводчик, мастер палиндрома.
 Гринберг, Светлана Георгиевна (род. 1944) — советская спортсменка (настольный теннис).
 Гринберг, Сет Джаред (более известен как Сет Грэм-Смит; род. 1976) — американский писатель, сценарист, кино- и телепродюсер.

У 
 Гринберг, Ури Цви (1896—1981) — еврейский поэт и публицист, политик.

Х 
 Гринберг, Хаим Исаакович (1889—1953) — еврейский писатель и журналист, переводчик, педагог, редактор.
 Гринберг, Хенрик (род. 1936) — польско-еврейский писатель, поэт и драматург, журналист.
 Гринберг, Христина Григорьевна (1857—1942) — революционерка, член партии «Народная воля».

Я 
 Гринберг, Яков Соломонович (1909—1971) — российский кинооператор.

Составные фамилии 
 Марков-Гринберг, Марк Борисович (1907—2006) — советский фотограф, фотохудожник, фотокорреспондент всесоюзного информационного агентства ТАСС.

Города 
 Гринберг (город)

Другое 
 Гринберг (ранее — «Photographer.ru») — московская фотогалерея.
 Гринберг — фильм (США, 2010).

См. также

Литература

Примечания